Via Sacra (lateinisch ‚Heilige Straße‘) steht für:

 Via Sacra, Hauptweg des Forum Romanum in Rom
 Via Sacra (Canhas), Madeira
 Via Sacra (Wienerwald), Pilgerweg durch den Wienerwald, Niederösterreich
 Via Sacra (Zittauer Dreiländereck), Route durch Kulturdenkmäler im Dreiländereck Deutschland-Tschechien-Polen